Züschen (Fritzlar), een Ortsteil van Fritzlar in Hessen, Duitsland
 Züschen (Winterberg), een Ortsteil van Winterberg in Noordrijn-Westfalen, Duitsland